Čínské jméno Ču Wen (pinyin: Zhu Wen) má více známých nositelů:

 Ču Wen (císař) (, 852–912) – čínský vojevůdce, zakladatel a první císař říše Pozdní Liang,
 Ču Wen (režisér) (, * 1967) – čínský režisér a spisovatel.